Hush puppies – piatto statunitense
 Hush Puppies – azienda di scarpe statunitense
 Hushpuppies – gruppo musicale francese